Forrester pode ser:

Finding Forrester
Patrick Forrester
Joseph James Forrester
Sharon Forrester
Marc Forrester

Desambiguação